Borromeo steht für:
 Borromeo, italienisches Adelsgeschlecht

Borromeo ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Borromeo (* 1944), italienischer Historiker
 Alexandrino Borromeo, indonesisch-osttimoresischer Verwaltungsbeamter

 Christian Borromeo (* 1957), italienischer Schauspieler
 Clelia Grillo Borromeo (1684–1777), italienische Adlige
 Edoardo Borromeo (1822–1881), italienischer Kardinal
 Federico Borromeo (1564–1631), italienischer Kardinal
 Federico Borromeo (Kardinal, 1617) (1617–1673), italienischer Kardinal und Bischof
 Giberto Borromeo (1671–1740), italienischer Kardinal
 Giberto III. Borromeo (1615–1672), italienischer Kardinal
 Giovanni Benedetto Borromeo Arese (1679–1744), italienischer Adeliger und Geschäftsmann
 Luigi Carlo Borromeo (1893–1975), italienischer Geistlicher, Bischof von Pesaro
 Renato II. Borromeo (1613–1685), italienischer Adliger und Stadtverwalter
 Rita Borromeo Ferri (* 1976), deutsche Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin